Harrisburg bezeichnet Orte, Städte oder Regionen:

in Kanada:
Harrisburg (Ontario)

in den USA:
Harrisburg (Alabama)
Harrisburg (Arkansas)
Harrisburg (Illinois)
Harrisburg (Missouri)
Harrisburg (Nebraska)
Harrisburg (New York)
Harrisburg (North Carolina)
Harrisburg (Ohio)
Harrisburg (Oregon)
Harrisburg (Pennsylvania), Hauptstadt des Bundesstaates, auch als Metonym für das 1979 havarierte Kernkraftwerk Three Mile Island
Harrisburg (South Dakota), im Lincoln County
Harrisburg (Tennessee)
Harrisburg (Texas)

in der US-Marine:
das Schiff USS Harrisburg, benannt nach Harrisburg (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Harrisburg Covered Bridge
 Harrisburg-Kernkraftwerkunfall